Гацалух — село в Хунзахском районе республики Дагестан. 

Образует сельское поселение село Гацалух как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено на Хунзахском плато, на правом берегу безымянного притока реки Тобот.

Население

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района
Муниципальные образования Хунзахского района
Сельские поселения Дагестана